Петрушівська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

Чернігівська область 

 Петрушівська сільська рада — Чернігівська область, Ічнянський район
 Петрушівська сільська рада — Чернігівська область, Ріпкинський район

Джерела 

сайт Верховної Ради України